Oryphantes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Hull 1932. Oryphantes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Oryphantes